Костромская ТЭЦ — предприятия энергетики в Костроме:

 Костромская ТЭЦ-1
 Костромская ТЭЦ-2

См. также 

 Костромская ГРЭС